Fantes — povo da África Ocidental
 língua fante — língua desse povo